Gaëtan ou Gaétan est un prénom qui peut désigner  :

Prénom ou patronyme 

Gaëtan ou Gaétan est un prénom français récent issu de l'italien Gaetano signifiant « originaire de Gaète », ville italienne située entre Rome et Naples.

En latin d'église, Gaétan s'écrit Caietanus.

Les féminins de Gaétan et Gaëtan sont Gaétane (ou Gaétanne) et Gaëtane.

Variantes linguistiques 
 allemand et polonais : Kajetan.
 anglais : Cajetan.
 espagnol : Cayetano.
 italien : Gaetano (à l'origine du nom de famille De Gaetano, 
 portugais : Caetano.

Saint Gaétan 
 Gaétan de Thiene (1480-1547), Gaetano de Thiene, prêtre italien, fondateur de l'ordre des Théatins. Il est fêté le 7 août.

Gaétan de l'époque moderne

Gaëtan 
 Gaëtan Vestris (1729-1808), danseur et chorégraphe italien.

Gaetano 
 Juan Gaetano, un navigateur espagnol du  siècle. 
 Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701), modeleur en cire italien.
 Gaetano Greco (1657 1728), compositeur italien.
 Giovanni Gaetano Bottari (1689 1775), scientifique italien.
 Gaetano Caffarelli (1710-1783), chanteur soprano italien.
 Gaetano Guadagni (1725-1792), chanteur d’opéra italien.
 Gaetano Pugnani (1731-1798), violoniste et compositeur italien.
 Gaetano Gandolfi (1734-1802), peintre italien. 
 Gaetano Filangieri (1753-1788), juriste italien.

Gaétan et Gaétane contemporains

Gaétan 
 Gaétan Boucher (1958), patineur de vitesse québécois.
 Gaétan Breton (1952), homme politique québécois.
 Gaétan Brulotte (1945), écrivain québécois.
 Gaétan Frigon (1940), industriel québécois.
 Gaétan Girouard (1965 - 1999), journaliste et animateur de télévision québécois.
 Gaétan Labrèche (1931 - 1990), acteur québécois.
 Gaëtan Picon (1915 - 1976), essayiste et critique d'art français.

Gaëtan 
Gaëtan (1974), chanteur suisse.
 Gaëtan Bong (1988), footballeur camerounais.
 Gaëtan Deneuve (1985), footballeur français.
 Anselme Gaëtan Desmarest (1784 - 1838), zoologiste français.
 Gaétan Duchesne (1962 - 2007), joueur de hockey sur glace canadien.
 Gaëtan Englebert (1976), footballeur belge. 
 Gaëtan Gatian de Clérambault. (1852 - 1934), psychiatre, ethnographe et photographe français.
 Gaëtan Gorce (1958), homme politique français. 
 Gaëtan Huard (1962), footballeur français. 
 Gaëtan "Pete" Laliberté|Gaëtan Laliberté dit "Pete" (1930 - 2006), joueur de hockey sur glace canadien.
 Gaëtan Picard (1956), écrivain québécois.
 Gaëtan Pirou (1886 - 1946), économiste français.
 Gaëtan de Raxi de Flassan (1770 - 1845), diplomate et historien français.
 Gaëtan de Rochebouët (1813 – 1899), homme politique français.
 Gaëtan Rondeau (1873 - 1971), homme politique français. 
 Gaëtan de Rosnay (1912 - 1992), peintre français.
 Gaétan Soucy (1958), écrivain et un philosophe canadien de langue française. 
 Gaëtan Roussel (1972), auteur-compositeur-interprète français.
 Gaëtan Vassart (1978, acteur et metteur en scène belge et français.
 Gaëtan Voisard (1973), joueur de hockey sur glace suisse.

Gaétane 
 Gaétane Thiney (1985), footballeuse française.

Gaëtane 
 Gaëtane Abrial (1988), chanteuse française.
 Gaëtane de Montreuil|Géorgina Bélanger dite « Gaëtane de Montreuil » (1867 - 1951), journaliste et une écrivaine québécoise.

Gaetano 
 Gaetano Arfé (1925 - 2007), homme politique, journaliste et historien italien.
 Gaetano Baccani (1792 – 1867), architecte italien.
 Gaetano Badalamenti (1923 - 2004), mafioso italien.
 Gaetano Bedini (1806 - 1864), prélat, cardinal et diplomate italien de l'Église catholique romaine.
 Gaetano Belloni (1892 - 1980), cycliste italien. 
 Gaetano Benedetti (1920), psychothérapeute et psychanalyste italien. 
 Gaetano Bresci (1869 - 1901), anarchiste et régicide italien. 
 Gaetano Cicognani (1881 - 1962), prélat italien de l'Église catholique romaine. 
 Gaetano Donizetti (1797 - 1848), compositeur d'opéras italien.
 Gaetano Fontana (1970), footballeur italien. 
 Gaetano Kanizsa (1913 - 1993), psychologue italien. 
 Gaetano Martino (1900 - 1967), médecin et homme politique italien. 
 Gaetano Mosca (1858 - 1941), chercheur en science politique, journaliste et haut fonctionnaire italien.
 Gaetano Salvemini (1873 - 1957), historien et homme politique italien.
 Gaetano Saracco (1856 - 1922), danseur et chorégraphe italien.
 Gaetano Savi (1769 - 1844), naturaliste italien.
 Gaetano Scirea (1953 - 1989), footballeur italien.

Gaëtano 
 Gaëtano Zampa dit Tany Zampa (1933 - 1984), parrain du milieu marseillais des années 1970.

Caetano 
 Caetano Veloso (1942), musicien brésilien.

Cajetan 
 Cajetan Freiherr von Felder (1814 - 1894), juriste et entomologiste autrichien.

Notes et références 

Gaetan
Gaetan